

Santi e beati 
San Maurizio martire (†287), martire e santo della Chiesa Cattolica, milite della Legione Tebea, fu martirizzato con numerosi altri commilitoni cristiani sotto Massimiano, celebrato il 22 settembre;
San Maurizio di Nicopoli (†320), martire con altri 44 compagni a Nicopoli (Armenia), celebrato il 10 luglio;
San Maurizio vescovo (o Maurilio, †1067), vescovo benedettino di Rouen, celebrato il 9 agosto;
San Maurizio di Carnoët, detto anche san Maurizio di Langonnet (†1191), abate cistercense di Langonnet e quindi di Carnoët, celebrato il 29 settembre o il 13 ottobre;
San Maurizio di Csak (†1336), principe ungherese divenuto domenicano, celebrato il 20 marzo.
Beato Maurizio MacKenraghty (†1585), sacerdote e martire irlandese, celebrato il 20 aprile; 
Beato Maurizio Tornay (†1949), sacerdote e martire a To Thong in Tibet, celebrato l'11 agosto.

Edifici

San Maurizio è l'ospedale di Bolzano

Città e frazioni

Italia
San Maurizio Canavese – comune nella città metropolitana di Torino
San Maurizio d'Opaglio – comune della provincia di Novara
San Maurizio – quartiere di Reggio Emilia
San Maurizio – frazione di Brunate in provincia di Como
San Maurizio al Lambro – frazione di Cologno Monzese, nella città metropolitana di Milano

Svizzera
San Maurizio d'Engadina – antico nome italiano di Sankt Moritz nel Canton Grigioni

Pagine correlate
Maurizio (disambigua)
 Chiesa di San Maurizio